

Mitologia 
 Dedalo – mitico architetto e uomo di ingegno ateniese

Arte 
 Dedalo di Sicione – scultore
 Dedalo di Bitinia – scultore

Editoria 
 Dedalo – rivista di critica d'arte fondata da Ugo Ojetti nel giugno 1920
 Edizioni Dedalo – casa editrice italiana di saggistica

Navi 
 Dédalo – portaidrovolanti della marina militare spagnola degli anni trenta
 Dédalo – portaerei della marina militare spagnola degli anni sessanta

Onomastica
Dedalo – nome proprio di persona italiano maschile

Televisione 
 Dedalo (Daedalus) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Enterprise

Pagine correlate 
Daedalus
Deadalus
Dedalus

Altri progetti